Izsó ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Izsó (* 1913), ungarischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Lajos Izsó (* 1947), ungarischer Psychologe
 Nikolaus Izsó (1831–1875), ungarischer Bildhauer